Гран-при Германии — 12 этап Формулы-1 в сезоне 2006 года, прошёл с 28 по 30 июля в Хокенхайме.

Квалификация

Примечания

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме